Whatmough ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Whatmough (1856–1904), englischer Cricketspieler
 Joshua Whatmough (1897–1964), britischer Indogermanist